Józef Załuski (zm. 1742) – starosta rawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Józef Andrzej Załuski (1702–1774) – biskup kijowski
 Józef Bonawentura Załuski (1787–1866) – generał powstania listopadowego